La gara della 12,5 km inseguimento maschile di biathlon dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino è stata disputata il 13 febbraio 2022, a partire dalle ore 18:45 (UTC+8), presso il National Biathlon Centre di Zhangjiakou. Vi hanno partecipato 59 atleti provenienti da 22 nazioni.

La competizione è stata vinta dal biatleta francese Quentin Fillon Maillet, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente al norvegese Tarjei Bø e all'atleta del ROC Ėduard Latypov.

Risultati

Note

Collegamenti esterni 
 
 

12,5 km inseguimento maschile